El término Good Time —en español: ‘Buen Tiempo’— puede hacer referencia a:

Música 
 «Good Time», canción de The Beach Boys (1972).
 «Good Time», álbum de Alan Jackson (2008).
 «Good Time», canción de Alan Jackson (2008).
 «Good Time», canción de Owl City (2012).
 «Good Time», canción de Inna (2012).
 «Good Time», canción de Paris Hilton (2013).

 Cine Good Time''', película estadounidense de 2017.